Аманда Тапинг (родена на 28 август 1965) е канадска актриса, продуцент и режисьор. Тя е най-известна  с ролята си на Саманта Картър в канадско-американската военна научна фантастика Старгейт SG-1 и Старгейт Атлантида. Тя изпълнява ролята на Хелън Магнъс в сериала Светилището, който е спрян след четвъртия си сезон.

Ранен живот и образование 
Родена в Рочфорд, Есекс в Англия. Тя се мести със семейството си в Онтарио, Канада, когато е на 3 години. Учи в North Toronto Collegiate Institute. Обаче когато завършва през 1984, тя решава да съсредоточи вниманието си към драма. Записва се в Училището по драматични изкуства на Университета на Уиндзор.

Личен живот 
От 2004 г. Тапинг живее със съпруга си Алън Ковакс във Ванкувър, Британска Колумбия. Двамата имат една дъщеря, Оливия, родена на 22 март 2005 г. Тапинг има двама живи братя, Ричард и Кристофър. Кристофър е неин близнак, който работи в Торонто като администратор на база данни. Третият им  брат, Стивън, умира през декември 2006.

Опит като режисьор 
Първият епизод, който Тапинг режисира, е през седмия сезон на Старгейт SG-1, епизодът с име „Ressurection“, написан от нейния колега Майкъл Шанкс. Тапинг също режисира и няколко епизода в Светилището. Седмият епизод от втори сезон с име „Veritas“, тринадесетият епизод от трети сезон „One Night“ и вторият епизод от четвъртия сезон „Uprising“. Тя режисира и няколко епизода в новия сериал Първобитен свят: Нов Свят.

Филмография

Театър 
 The Wizard of Oz
 The Lion in Winter като „Алейс Капит“
 Steel Magnolias – West End Theater
 Look Back in Anger като „Алисън“ (1986)
 Children of a Lesser God като „Сара“ (1987)
 The Taming of the Shrew като „Бианка“ (1988)
 Noises Off
 The Shadow Walkers

Награди и номинации 
Тапинг печели 6 награди, от 13 номинации.

Източници

Външни препратки 
 Официалният сайт на Аманда Тапинг
 

Канадски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Носители на награда „Сатурн“
Есекс